Het ATP-toernooi van Sydney 2007 (met de officiële naam Medibank International) werd gespeeld van 8 tot en met 14 januari 2007. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney